Virumaa è una regione dell'Estonia nord-orientale, amministrativamente ripartita in due contee:
Lääne-Virumaa ("Viru occidentale"), con capoluogo Rakvere:
Ida-Virumaa ("Viru orientale"), con capoluogo Jõhvi.